Чемпіонат Чехії з футболу 2022—2023 — 30-й сезон від заснування турніру. Сезон стартував 30 липня 2022, а фінішує 28 травня 2023 року.

Формат змагань 
Участь у турнірі беруть 16 команд, які протягом розіграшу змагань грають одна з одною дві гри — по одній вдома та у гостях. Таким чином кожен з учасників ліги проводить протягом її розіграшу 30 матчів. На другму етапі перша шістка розіграють звання чемпіонів та призерів. клуби з 7-го по 10-е місця проведуть кваліфікаційні матчі. Клуби, що посіли місця з 11-го по 16-те виявлять найгіршу команду та двох учасників плей-оф, які проведуть 1 та 4 червня 2023 року.

Команди учасники

Перший етап

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Синот-ліги 
 Перша чеська ліга на soccerway 

2023
Чехія
Чехія
2022 у чеському спорті
2023 у чеському спорті